

Chimica 
 HgS – formula chimica del solfuro mercurico o cinabro

Codici 
 HGS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Freetown Hastings (Sierra Leone)

Religione 
 H.G.S. – Suore Guadalupane di La Salle

Altro 
 .hgs – file del gioco HighGrow che rappresenta il "seme"